Miejscowości w Polsce:
 Wyszonki Kościelne
 Wyszonki-Błonie
 Wyszonki-Klukówek
 Wyszonki-Nagórki
 Wyszonki-Posele
 Wyszonki-Wojciechy
 Wyszonki-Wypychy
 Wyszonki-Włosty